Джанни Беренго Гардин (, 10 октября 1930, Санта-Маргерита-Лигуре) — итальянский фотограф-документалист.

Биография и творчество 
Джанни Беренго Гардин начал заниматься фотографией в 1954 году. Первоначально работал фотожурналистом, после 1965 года — на журнал Il Mondo, издаваемый Марио Паннунцио. Сотрудничал также с крупнейшими итальянскими и международными изданиями, такими как Domus, Epoca, Le Figaro, L'Espresso, Time, Stern. Его чёрно-белые фотографии повседневной жизни, пейзажи и фотографии архитектурных сооружений принесли ему международное признание, а также стали залогом его коммерческого успеха. Беренго Гардин является автором большого количества рекламных снимков. В частности, он работал по заказу Procter & Gamble и Olivetti.

Выставки работ Беренго Гардина проходили в наиболее престижных залах мира, в частности, в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Доме Джорджа Истмена в Рочестере, Национальной Библиотеке Франции и других. В 1991 году большая ретроспективная выставка его работ прошла в Музее де Л’Элизе в Лозанне, а в 1994 году его работы были включены в выставку итальянского искусства в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Джанни Беренго Гардин опубликовал 210 альбомов фотографии. В 1990 году вышла большая антология его фотографий под названием «Gianni Berengo Gardin Fotografo».

В 2008 году Беренго Гардину была присуждена Премия Люси «как посвятившему всю свою жизнь фотографическому искусству», а в 2009 году он стал почётным доктором Миланского университета.

Награды 
 2008 — Премия Люси «как посвятившему всю свою жизнь фотографическому искусству».

Источники 
 Gianni Berengo Gardin, Contrasto DUE, Roma (2005), ISBN 8889032650
 Gianni Berengo Gardin, Photographer. In conversation with Goffredo Fofi and Frank Horvat. Thames and Hudson (2005), ISBN 9780500543122

Примечания